

Geografia 
 Justin – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Denton dello Stato del Texas

Musica 
 Justin  – album di Jesto del 2016 
 Justin – singolo di Tuuli del 2016

Personaggi 
Justin  – personaggio della serie animata A tutto reality
Justin  – personaggio della serie di videogiochi Grandia
Justin Taylor – Personaggio della serie televisiva Queer as Folk

Persone 
John Justin  – attore britannico
Paul Justin  – giocatore di football americano statunitense

Altro 
Justin  – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Giustino
Justin.tv  – comunità virtuale statunitense